La Serie A 1993-94 fue la edición número 72 de la Lega Basket Serie A, la máxima competición de baloncesto de Italia. La temporada regular comenzó el 25 de septiembre de 1993. Los diez mejor clasificados accederían a los playoffs, junto con los dos primeros lasificadios de la Serie A2. Los clasificados entre el 11 y el 14 jugarían un play-out junto con ocho equipos de la A2, los clasificados entre la tercera y la décima posición. Los doce equipos se dividieron en dos grupos, verde y amarillo, enfrentándose todos contra todos en un sistema de liga. El primero de cada grupo ascendería o se mantendría en la máxima categoría.

El campeón sería por decimosegunda vez en su historia la Buckler Bologna tras derrotar en la final a la Scavolini Pesaro en cinco partidos. El Burghy Roma, descendido pos su clasificación en penúltima posición, fue repescado por el abandono de la competición del Pallacanestro Aurora Desio, que había logrado el ascenso.

Temporada regular

Clasificación 

Leyenda:
      Campeón de Italia.
      Accede al playoff por el título.
      Desciende a Serie A2
      Disputa el play-out
  Vencedor del campeonato italiano
  Vencedor de la Copa de Italia

Playoffs

Play-out
Los play-out se organizaron en dos grupos de seis equipos cada uno, jugándose una liguilla de ida y vuelta. Participaron los clasificados entre los puestos 11 y 14 de la Serie A1, y los clasificados del 3º al 10º puesto en la Serie A2. El primer clasificado de cada grupo jugaría la temporada 1994-1995 en la Serie A1, en resto en la Serie A2.

Grupo verde

Olitalia Siena asciende a Serie A1; Baker Livorno y Clear Cantù descienden a Serie A2.

Grupo amarillo 

Campeginese Reggio Emilia permanece en Serie A1; Onyx Caserta desciende a Serie A2.

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de Lega Basket

1994
Baloncesto en 1993
Baloncesto en 1994